Kaltenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Kaltenbacher, österreichische Mathematikerin
 Bastien Kaltenbacher, bürgerlicher Name von Bastian Baker (* 1991), Schweizer Singer-Songwriter
 Günther Kaltenbacher (* 1957), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Kaltenbacher (* 1950), österreichischer Maler, Grafiker, Bildhauer, Choreograph und Autor

Siehe auch:
 Kaltenbach